Salmové je jméno několika šlechtických rodů
 první hrabata ze Salmu z rodu Wigerichovců, v českých zemích známí jako hrabata Salm-Neuburg, založili hrabství Dolní Salm, později též Horní Salm, vymřeli r. 1784, viz heslo Salmové (Wigerichovci)
 dědicové Horního Salmu z rodu hrabat z Rheingrafensteinu, žijí, viz heslo Salmové (Pustinná a Porýnská hrabata)
 dědicové Dolního Salmu po prvních hrabatech ze Salmu z rodu hrabat z Viandenu, vymřeli r. 1459 viz heslo Salmové-Vianden
 dědicové Dolního Salmu po hrabatech Salm-Vianden z rodu Reifferscheidtů, viz heslo Salm-Reifferscheidtové
 moravská větev rodu Salm-Reifferscheidt se sídlem v Rájci nad Svitavou, viz heslo Salm-Reifferscheidt-Raitz 

Salmové